Камбоджа принимала участие в Летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне (Австралия) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1956 года
1956 год в Камбодже